
Protogene (o Protogenes) è un nome proprio di origine greca, traslitterazione di  (Primogenito), portato dai seguenti personaggi storici e mitologici:

Antichità 
 Protogene, pittore dell'antica Grecia, rivale di Apelle
 Protogene il Mimo, greco di condizione servile, primo mimo di cui la tradizione epigrafica latina ci tramandi memoria
 Protogene il sicario, personaggio molto vicino all'imperatore romano Caligola, delle cui crudeltà fu il principale strumento
 Florenzio Romano Protogene, politico della tarda antichità, console dell'Impero romano d'Oriente nel 449 d.C.

Mitologia greca
 Protogenia, figlia di Deucalione e Pirra, donna mortale amata da Zeus

Vescovi e arcivescovi
Protogene è anche il nome di vescovi e arcivescovi appartenuti alle seguenti diocesi:
 Arcidiocesi di Cagliari e di Sassari (IV secolo – circa 324-325)
 Arcidiocesi di Sardica (metà del IV secolo)
 Diocesi di Sigüenza-Guadalajara (primo vescovo noto della diocesi, seconda metà del VI secolo)